El Frente Justicialista por Tucumán es el frente electoral organizado que competiría en las elecciones provinciales de Tucumán de 2019 de Argentina. El partido es el ala política de la provincia del Frente de Todos (actual coalición de gobierno, a nivel nacional y provincial).

Integrantes 

Los integrantes a nivel provincial son:
​
Partido Justicialista.
Partido de la Victoria.
Frente Grande.
Frente Renovador Auténtico.
Movimiento de Unidad Popular.
Partido Solidario.
Tucumán Innovador.
Tucumán Avanza.
Y demás partidos provinciales.

Resultados electorales

Referencias 

Partidos políticos de Argentina
Peronismo
Partidos peronistas
Coaliciones políticas
Coaliciones electorales de la provincia de Tucumán